Kolumbija
 Soacha (rijeka)
 Soacha (grad)